Краман () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Краман () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура